Gutty steht für:
 Guty, deutsch Gutty, Ortsteil von Třinec, Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Nuffield Gutty, Automodell der Marke Nuffield

Siehe auch:
 Guty (Begriffsklärung)